Деннис Франц () — американский актёр.

Биография 
В 1969 году он окончил Университет Южного Иллинойса, получив степень бакалавра искусств.

Прослужил во Вьетнаме 11 месяцев в составе 82-го воздушного подразделения, после чего покинул армию.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Выпускники Университета Южного Иллинойса в Карбондейле